Huberia kan syfta på:

 Huberia (djur) – ett släkte av myror
 Huberia (växter) – ett släkte av växter